Översjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Översjötjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Översjötjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn